Frische:
 Jacques Du Frische (1640, Sées  1693, Saint-Germain-des-Prés), en fransk teolog 
 (Anders) "Axel" (Christian) Frische (1877, Tjele  1956, Köpenhamn), ett danskt skuspiller, regissör och manusförfattare
 (Anne) Grete Frische (1911, Köpenhamn  1962, Gentofte), en dansk skådespelerska, filmregissör och manusförfattare

Se även 
 Frische Nehrung
 Frisch
 noter och referenser 

Danska efternamn